Borotra est un nom d'origine basque et qui signifie « val de broussailles – val des épis – val des béliers d'un an ». Il peut faire référence à une famille célèbre dont :  

 Jean Borotra (1898-1994), joueur de tennis et homme politique français
 Didier Borotra (né le ), homme politique français, neveu de Jean et frère jumeau de Franck
 Franck Borotra (né le ), homme politique français, neveu de Jean et frère jumeau de Didier
 Claire Borotra (née en 1973), actrice française, fille de Franck

Notes et références 

Borotra
Borotra